Danger Within – film del 1918 diretto da Rae Berger
Danger Within – film del 1959 diretto da Don Chaffey